Eibel ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Eibel (1904–1934), katholischer Geistlicher in der Steiermark
 Johann Eibel (1883–1966), österreichischer Gewichtheber 
 Robert Eibel (1906–1986), Schweizer Wirtschaftsberater, Politiker (FDP) und Publizist
 Rudolf Eibel (* 1942), österreichischer Basketballspieler und -trainer
 Stephan Eibel Erzberg (* 1953), österreichischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Eibl
 Eybel